Осада Ниеншанца:
 Осада Ниеншанца (1656) — взятие Ниеншанца русскими войсками под предводительством Петра Потёмкина (Русско-шведская война 1656—1658)
 Осада Ниеншанца (1703) — взятие Ниеншанца русскими войсками Петра I (Великая Северная война)

Осады по городам